Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2013./14. su činile lige naziva Međužupanijska liga, Županijska liga, Prva županijska liga, Jedinstvena županijska liga i sl.

MŽNL Vinkovci - Osijek 

Klubovi iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Izvori: 
 znsvs.info, izvješće MŽNL VK-OS 2013./14. 
 rsssf.com

Premijer liga Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatnik 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
  rsssf.com 
 NK Orebić

1. ŽNL Istarska  

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Karlovačka, Službene vijesti

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
  rsssf.com 
<ref>[http://www.nogometnisavezlsz.hr/images/bilteni/bilten2013-2014/zavrsni_bilten25-2014.pdf nogometnisavezlsz.hr, Završni bilten 2013./14.] , preuzeto 16. ožujka 2015.</ref> ŽNS Ličko-senjska, Završni bilten''

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Šibensko-kninska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Zadarska

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2013./14.
 2. HNL 2013./14.
 3. HNL 2013./14.
 5. rang HNL-a 2013./14.
 6. rang HNL-a 2013./14.
 7. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., četvrti rang

2013-14
 4